

Palmarès

Club 

Žalgiris: 2015

BATĖ Borisov: 2016
Šachcër Salihorsk: 2020, 2021

BATĖ Borisov: 2016, 2017
Šachcër Salihorsk: 2021

Sheriff Tiraspol: 2017, 2018, 2019

Sheriff Tiraspol: 2018-2019

Individuale 
Capocannoniere del campionato moldavo: 1
2019 (13 reti)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale bielorussa